Il doppio del torneo di tennis Budapest Grand Prix 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Catherine Barclay e Émilie Loit che hanno battuto in finale Elena Bovina e Zsófia Gubacsi 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Els Callens /  Miriam Oremans (primo turno)
Assente

 Katalin Marosi-Aracama /  Tat'jana Puček (primo turno)
 Eléni Daniilídou /  Kim Grant (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Budapest Grand Prix 2002